Последний поезд может означать:
  — уругвайско-аргентинский фильм.
 Последний поезд — российский фильм.
  — германский фильм.
  — британский телесериал.